Holospira whetstonensis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1923. Holospira whetstonensis ingår i släktet Holospira och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
whetstonensis